

Persone 
 Alberto Valsecchi (1937) – ex calciatore italiano
 Alessio Valsecchi (1992) – scacchista italiano
 Ambrogio Valsecchi  (1930-1983) – presbitero e teologo italiano
 Antonino Valsecchi (1708 – 1791)- teologo Domenicano
 Athos Valsecchi (1919-1985) – politico italiano, ministro della Repubblica
 Damiano Valsecchi (1991) – pallavolista italiano
 Davide Valsecchi (1987) – pilota automobilistico, conduttore televisivo e opinionista italiano. 
 Fausto Valsecchi (1890-1914) – poeta e traduttore italiano
 Franco Valsecchi (1903-1991) - accademico e storico italiano
 Luigi Valsecchi (1921-1989) – allenatore di calcio e calciatore italiano 
 Giuseppe Valsecchi (1945) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pasquale Valsecchi (1828-1900) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia 
 Pasquale Valsecchi (1904-1982) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Pietro Valsecchi (1953) – autore televisivo e produttore cinematografico italiano
 Silvia Valsecchi (1982) – ciclista italiana

Altro
 3725 Valsecchi – asteroide